Les droits de l'enfant, qui ont fait l'objet de plusieurs traités internationaux.
 La déclaration des droits de l'enfant, une résolution de l'assemblée générale de l'ONU en 1959.
 La convention relative aux droits de l'enfant, un traité international rédigé sous l'égide de l'ONU en 1989.